Gminy w Czechach:
 Hrobice – gmina w powiecie Pardubice
 Hrobice – gmina w powiecie Zlín